Tresiani – abitanti di Lavena Ponte Tresa
Tresiani – abitanti di Ponte Tresa